Ва́лпово  () — город в Хорватии, в Осиецко-Бараньской жупании. Население — 9 784 (2021).

Общие сведения 

Валпово находится на востоке страны, в долине Дравы, в 5 километрах от самой реки. Через город протекает небольшая речка Карашица — приток Дравы.

К Валпово практически примыкает город Белишце. В 25 километрах к северо-западу находится город Доньи-Михольяц, в 25 километрах к северо-востоку — Бели-Манастир, в 35 километрах к юго-западу — город Нашице, в 25 километрах к юго-востоку — столица провинции Осиек.

Валпово стоит на шоссе Осиек — Доньи-Михольяц. Ещё одна дорога ведёт в соседний Белишце.

Во времена Римской империи на месте города располагалось поселение Ювилиум. Первое упоминание поселения Валпово относится к 1332 году, в 1433 Валпово получило статус города. В XVI—XVII веках Валпово принадлежало Османской империи.
В 1727 году была построена церковь св. Марии, а в 1801 году главная достопримечательность города — замок барона Прандау.

Основные занятия населения — сельское хозяйство, пищевая и лесная промышленность. Недалеко от города есть небольшие месторождения нефти и газа. В окрестностях города есть источники минеральной воды, богатой железом.

Туристов привлекают как достопримечательности города, так и возможности для отдыха, охоты и рыбалки в окрестностях.

Достопримечательности 

 Дворец барона Норманна-Прандау. Один из красивейших дворцов Славонии. Вокруг дворца парк. Построен в 1801 году. Ныне во дворце городской музей.
 Церковь св. Марии. Построена в 1727 году.
 Церковь св. Рока (1796)
 Капелла Воздвижения (1880)
 Мост Мальта. Старинный мост над рекой.

Известные уроженцы 
 Бойничич-Книнский, Иван (1858—1925) — археолог и историк.

Примечания

Ссылки 
 

Города Хорватии
Населённые пункты Осиекско-Бараньской жупании